Ла Индустрија има више значења:

 Ла Индустрија (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Индустрија (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику